Garching-Forschungszentrum (Garching), een wetenschappelijk onderzoekscentrum in Garching
Garching-Forschungszentrum (metrostation), een station van de metro van München